Ujević ist der Familienname folgender Personen:
 Mate Ujević (1901–1967), kroatischer Schriftsteller
 Tin Ujević (1891–1955), kroatischer Schriftsteller